Алекс Тангуей (,  21 листопада 1979, Сент-Жюстін) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1996 року виступами за команду «Галіфакс Мусгедс» в ГЮХЛК.

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 12-м загальним номером командою «Колорадо Аваланч». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Колорадо Аваланч», «Калгарі Флеймс», «Лугано», «Монреаль Канадієнс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Аризона Койотс».

Загалом провів 1186 матчів у НХЛ, включаючи 98 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

У лютому 2017 офіційно оголосив про завершення кар'єри гравця надалі працює аналітиком хокейних матчів на каналі NHL Network.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Колорадо Аваланч» — 2001.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2002, 2004.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Лугано»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Аризона Койотс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Галіфакс Мусгедс»